Guido Gillarduzzi può riferirsi a due atleti di Cortina d'Ampezzo:
Guido Gillarduzzi, bobbista ampezzano attivo negli anni venti.
Guido Gillarduzzi, pattinatore di velocità ampezzano attivo negli anni sessanta.